Hertrichshausen ist ein Wüstungsname

 Hertrichshausen (Hardthausen am Kocher), Wüstung auf Gemarkung Kochersteonfeld von Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hertrichshausen (Landkreis Kitzingen), Wüstung im Norden des Landkreises Kitzingen, Bayern